John Fraser est un nom pouvant désigner:

Politique
 (1765-1803), homme politique écossais
John James Fraser (1829-1896), premier ministre canadien du Nouveau-Brunswick
John A. Fraser (1840-1908), homme politique canadien de Nouvelle-Écosse
 (1840-1927), homme politique de l'État libre d'Orange
John Fraser (1849-1928), homme politique canadien en Ontario
John Fraser (1866-1960), homme politique canadien de Colombie-Britannique
 (1878-1949), journaliste et agent politique britannique
John Malcolm Fraser (1930-2015), premier ministre australien
John Allen Fraser (né en 1931), homme politique canadien de Colombie-Britannique
 (1934-2017), homme politique travailliste britannique
John Fraser (né en 1958), homme politique canadien en Ontario

Sport
 (1876-1952), joueur écossais de football
John Fraser (1881-1959), joueur olympique canadien de soccer
John Fraser (né en 1935), joueur australien de tennis
 (né en 1936), joueur écossais de football
 (1938-2011), joueur nord-irlandais de football
 (né en 1953), joueur anglais de football
 (né en 1978), joueur écossais de football

Académique
John Fraser (1750-1811), botaniste écossais
 (c. 1823-1878), chancelier universitaire américain
 (1882-1945), professeur écossais d'études celtiques
John Fraser (né en 1944), journaliste et auteur canadien

Autre
John Fraser (mort en 1306), indépendantiste écossais, frère de Simon Fraser
 (mort en 1507), prélat catholique écossais
 (1721-1773), colon Grande-Bretagne dans la province de Pennsylvanie
 (1760-1843), officier de l'armée britannique
 (c. 1809-1849), poète irlandais
 (1825-1906), architecte américain
 (1834-1904), ethnologue et linguiste australien
John Arthur Fraser (1838-1898), artiste peintre et homme d'affaires américain
 (1844-1925), médecin écossais
 (1868-1936), auteur de voyage écossais
 (1885-1947), chirurgien et professeur écossais
 (1890-1959), médecin et professeur canadien
 (1896-1943), officier britannique 
 (né en 1928), critique britanno-canadien
 (1930-2010), producteur de films australien
John Fraser (1931-2020), acteur écossais
John MacLeod Fraser (1935-2010), ambassadeur canadien en Chine
 (né en 1939), nouvelliste et poète anglais
 (né en 1951), administrateur public australien

Voir aussi
, navire perdu sur le Lac Nipissing en Ontario

Fraser, John